Anna van Bohemen (Boeda, Hongarije, 23 juli 1503 — Praag, Bohemen, 27 januari 1547) was een Boheems-Hongaarse prinses. Als echtgenote van Ferdinand I werd zij aartshertogin van Oostenrijk, koningin van Hongarije en Bohemen, en keizerin van het Heilige Roomse Rijk.

Biografie 
Anna van Bohemen was een dochter van Wladislaus II van Hongarije en zijn derde echtgenote Anna van Foix-Candale. Zij werd tot de geboorte van haar broertje Lodewijk gezien als erfprinses van Bohemen en Hongarije. Zij werd als onderdeel van een verdrag tussen keizer Maximiliaan I en haar vader Wladislaus uitgehuwelijkt aan Ferdinand van Habsburg, een kleinzoon van de keizer. Haar broertje Lodewijk, de latere koning Lodewijk II van Hongarije, werd tegelijkertijd uitgehuwelijkt aan Ferdinands zus Maria.

De huwelijksinzegening vond op 22 juli 1515 in de Stephansdom in Wenen plaats tijdens een beroemde dubbele huwelijksplechtigheid (de Wiener Doppelhochzeit). Maximiliaan was daarbij zelf plaatsvervanger voor zijn afwezige kleinzoon Ferdinand.

Na de dood van Lodewijk II van Hongarije in 1526 werd haar echtgenoot Ferdinand koning van Hongarije en Bohemen.

Kinderen 
Anna en Ferdinand hadden volgende kinderen:
 Elisabeth van Oostenrijk (1526-1545), gehuwd met Sigismund II August van Polen
 Keizer Maximiliaan II (1527–1576), gehuwd met Maria van Spanje
 Anna van Oostenrijk (1528-1590), gehuwd met Albrecht V van Beieren
 Ferdinand II van Oostenrijk (1529–1595), gehuwd met Filippina van Welser en Anna-Catharina van Mantua
 Maria van Oostenrijk , gehuwd met Willem V van Kleef
 Magdalena van Oostenrijk (1532-1590), ongehuwd
 Catharina van Oostenrijk (1533-1572), gehuwd met Francesco III Gonzaga en Sigismund II August van Polen, waarmee haar oudere zus Elisabeth van Oostenrijk (1526-1545) al eerder was gehuwd
 Eleonora van Oostenrijk (1534-1594), gehuwd met Guglielmo I Gonzaga
 Margaretha (1536-1566), ongehuwd
 Johan (1538-1539)
 Barbara van Oostenrijk (1539-1572), gehuwd met Alfonso II d'Este, hertog van Ferrara, Modena en Reggio
 Karel II van Oostenrijk (1540–1590), gehuwd met Maria Anna van Beieren (1551-1608)
 Ursula (1541-1543)
 Helena (1543-1574), ongehuwd
 Johanna van Oostenrijk (1547–1578), gehuwd met Francesco I de' Medici

Anna stierf in 1547 in het kraambed van haar dochter Johanna.

Voorouders 

Huis Jagiello
Partner van de koning van Duitsland
Partner van de keizer van het Heilige Roomse Rijk
Partner van de koning van Hongarije
Partner van de koning van Bohemen
Partner van de heerser van Oostenrijk
Bohemen, a